David Sergio Trezeguet (n. 15 octombrie 1977, Rouen) este un jucător francez de fotbal retras. A jucat timp de 10 ani la echipa națională de fotbal a Franței.

Statistici carieră
.

Note

Legături externe 
 Site oficial  
 Statistici și fotografii la sporting-heroes.net
 Statisticile carierei lui David Trezeguet pe siteul oficial al clubului Juventus  
 Statistici și cronologie

Nașteri în 1977
Fotbaliști francezi
Atacanți
FIFA 100
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998
Fotbaliști ai lui Juventus
Fotbaliști ai AS Monaco FC
Sportivi francezi în viață
Oameni din Rouen